Хе́нрик Хёхлинг Хо́льтерман (; ) — датский кёрлингист.

В составе мужской сборной Дании участник  (заняли десятое место), двух  (лучший результат — четвёртое место в ). В составе смешанной сборной Дании участник  (заняли пятое место). В составе смешанной парной команды Дании участник  (заняли двенадцатое место), . В составе юниорской мужской сборной Дании участник чемпионатов мира.

Играет в основном на позициях второго и первого.

Достижения 
 : золото (2023), серебро (2022).
 : золото (2016, 2017, 2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Høhling Holtermann, Henrik | Nordic Junior Curling Tour
 Team Henrik Høhling Holtermann - Dansk Curling Forbund
 
 
 
 
 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Дании по кёрлингу